ALC steht als Abkürzung für:
 Air Lease Corporation, ein Leasingunternehmen für Passagierflugzeuge, Sitz in Los Angeles, US-Bundesstaat Kalifornien
 ALC (Automarke), ehemalige britische Automarke
 Flughafen Alicante (span. Aeropuerto de Alicante oder Aeropuerto El Altet), ist ein internationaler Verkehrsflughafen in der spanischen Provinz Alicante, Region Valencia im Südosten der iberischen Halbinsel in Spanien nach dem IATA-Code
 American Legend Cooperative, Vermarktungsgenossenschaft von Nerzzüchtern in den Vereinigten Staaten und Kanada
 Asynchronous Layered Coding, Internetprotokoll für die gleichzeitige Lieferung von Inhalten an große Mengen von Empfängern
 Attributive Language with Complements, eine einfache Beschreibungslogik
 Austrian Labor Committee, 1942 gegründete Interessenvertretung der österreichischen Sozialisten in den USA
 Austria’s Leading Companies, eine Auszeichnung der Wirtschaftswoche
 Auto Level Control, eine Technik, die die Lautstärke bei leisen Passagen automatisch erhöht bzw. bei lauten Passagen automatisch verringert
 Allgemeiner Landsmannschafter Convent auf der Marksburg (ALC a. d. Marksburg), ein ehemaliger Korporationsverband von pflichtschlagenden und farbentragenden Studentenverbindungen an Technischen Hochschulen in der Zeit von 1904 bis 1919
 Arnstädter Landsmannschafter-Convent, siehe Deutsche Landsmannschaft#„L.C.-Krach“ und Gründung des „Arnstädter Landsmannschafter Convents“

alc. steht für:
 alc. Alkoholgehalt in der Volumenkonzentration von Alkohol, angegeben als Prozentwert Ethanol (x Volumenprozent Alkoholgehalt (z. B. „alc. 2,5 % vol.“)), siehe Alkoholgehalt #Gesetzliche Kennzeichnungspflicht

ALC